Нью́фелд () — английская фамилия.

Известные носители 
 Ньюфелд, Гордон (род. 1946) — канадский психолог-девелопменталист, доктор наук.
 Ньюфелд, Би Джей (род. 1986) — канадский кёрлингист.
 Ньюфелд, Дэнни (род. 1981) — канадский кёрлингист.
 Ньюфелд, Кевин (род. 1960) — канадский гребец.
 Ньюфелд, Крис (род. 1957) — канадский кёрлингист.